«Голос сердца» (порт. «Alma gêmea», в оригинале «Родственная душа») — бразильская теленовелла 2005 года.

О сериале 

Рафаэл — богатый молодой человек, занимающийся выведением новых сортов роз и их продажей. Ему посчастливилось встретить свою истинную любовь, свою родственную душу — балерину Луну. Свадьба, рождение ребенка. В знак своей любви Рафаэл выводит белую розу и называет её «Луна». Но судьба в лице двоюродной сестры Луны Кристины и влюбленного в неё молодого преступника Гуту, разрушает их счастье. Кристина завидует кузине и ненавидит её. За любовь Рафаэла, женой которого она сама мечтала стать, за фамильные драгоценности, которые бабушка Аделаида дарит младшей внучке, как первой родившей сына. Кристина приходит к Гуту и обещает уехать с ним, если он украдет для неё драгоценности. Тот соглашается, но во время ограбления Рафаэл пытается помешать ему. В тот момент, когда Гуту направляет оружие на Рафаэла, Луна закрывает мужа собой, и пуля попадает в неё. Ранение оказывается смертельным. Рыдающий над телом жены Рафаэл, умоляет её не покидать его. Душа Луны, почти вознесшаяся на небо, слышит этот зов и возрождается в теле только что родившейся в индейской деревне девочки Серены.

Серена с детства видит картины из прошлой жизни — город, в котором она никогда не бывала, белая роза, которую она никогда не видела. В восемнадцать лет она встает перед выбором: выйти замуж за своего соплеменника или последовать за голосом сердца и попытаться найти свою судьбу? Девушка выбирает второе и покидает родную деревню.

На своем пути она встречает злых и добрых людей, трудности и помощь в их преодолении. В конце концов, она прибывает в город, где живёт Рафаэл. Её появление изменит жизни многих людей, как близких Луны, так и тех, кто её даже не знал.

Серена, с момента приезда, постепенно начинает вспоминать своё прошлое воплощение. В итоге оно все больше влияет на её настоящее.

Оканчивается сериал тем, что показана следующая жизнь Рафаэла и Серены в 2000-е годы.

В ролях 
 Рафаэл — Эдуардо Московис *отец Фелипе, хозяин цветочного магазина, возлюбленный Серены
 Серена — Присцилла Фантин *девушка из племени, возлюбленная Рафаэла
 Луна — Лилиана Кастро *невеста Рафаэла, кузина Кристины, дочь Агнес
 Кристина — Флавия Алессандра *гувернантка в доме Рафаэла, возлюбленная и сообщница Гуту
 Гуту — Алешандре Барилари *возлюбленный и сообщник Кристины
 Агнес — Элизабет Савалла *мать Луны, дочь Аделаиды, сестра Деборы
 Аделаида — Вальдереш де Барруш *мать Агнес и Деборы, бабушка Луны и Кристины
 Дебора — Ана Люсия Торре *мать Кристины, сестра Агнес
 Фелипе — Сидней Сампайо *сын Рафаэла, возлюбленный Миреллы
 Терэ — Дэвид Лукас *бездомный мальчик, просящий милостыню
 Оливия — Дрика Мораэс *мать Миреллы и Карлиту, бывшая жена Раула, подруга Луны, хозяйка ресторана, возлюбленная Виторио
 Раул — Луиджи Баричелли *отец Миреллы и Карлиту, бывший муж Оливии, любовник Далилы
 Мирелла — Сесилия Дасси *дочь Раула и Оливии, сестра Карлиту,возлюбленная Фелипе
 Карлиту — Ренан Рибейру *сын Раула и Оливии, брат Миреллы
 Катя — Рита Гуедес *дочь Элиаса, администратор на ресепшене в клубе, мать Риты
 Гумерсинду — Кайки Бриту *работник клуба
 Эдуардо — Анжелу Антонио *доктор, друг Рафаэла, возлюбленный Мадалены
 Вера — Биа Сейдл *сестра Рафаэла, подруга Оливии, хореограф клуба
 Офелия — Нисетте Бруно *мать Дивины, бабушка Элио, Виторио и Далилы
 Мирна — Фернанда Соуза *сестра Криспима, племянница Бернардо
 Криспим — Эмилио Орсиолло Нето *курьер цветочного магазина Рафаэла, брат Мирны, племянник Бернардо
 Освалду — Фульвио Стефанини *владелец мастерской по ремонту обуви, муж Дивины, отец Виторио,  Далилы, Элио и Нины
 Дивина — Неуза Мария Фару *жена Освалду, хозяйка пансиона, мать Виторио, Далилы, Элио и Нины, кузина Клейди
 Далила — Фернанда Машаду *продавщица цветочного магазина Рафаэла, дочь Дивины и Освалду, сестра Виторио, Элио и Нины, любовница Раула
 Виторио — Мэлвино Сальвадор *сын Дивины и Освалду, брат Элио, Далилы и Нины, шеф-повар, возбленный Оливии
 Элио — Эрик Мармо *сын Дивины и Освалду, брат Виторио, Далилы и Нины, мастер по ремонту обуви 
 Нина — Тамми ди Калафьори *дочь Дивины и Освалду, сестра Виторио, Элио и Далилы
 Робервал — Родригу Паванеллу *парикмахер, житель пансиона, псевдожених Далилы
 Мадалена — Бруна Ди Тулио *портниха
 Зулмира  —  Карла Дэниэл  *прислуга в доме Рафаэла, сестра Ивана
 Иван — Тьяго Лучиано *водитель Кристины, брат Зулмиры
 Эурико —  Эрнесто Пиколло  *дворецкий в доме Рафаэла
 Шавьер — Родриго Фаро  *спасатель клуба
 Элиас — Умберто Маньяни *отец Кати, житель пансиона, дедушка Риты
 Женероза — Леди Франсиску *хозяйка кафе, жительница пансиона
 Родригес — Карлос Грегориу *управляющий клуба
 Бернардо — Эмилиано Куэйроз *кучер, дядя Мирны и Криспима
 Клейди — Жулия Леммертц *учительница Серены, кузина Дивины
 Абилио —  Ронни Марруда   * муж Клариси, отец Паулины
 Алаор—  Марсело Баррош *продавец сладкой ваты, житель пансиона
 Терезинья — Андрэа Аванчини  *жительница пансиона
 дона Фила — Хильда Ребелло *продавщица в цветочном магазине Рафаэла
 Алессандра — Нивея Стелманн *жена доктора Эдуардо, страдает умственной отсталостью
 и другие

Ссылки 
 Imdb.com
 Заставка

Примечания 

Теленовеллы Бразилии
Телесериалы Бразилии 2005 года
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы на португальском языке